El luteci (Lu) natural es compon d'un isòtop estable el 175Lu amb una abundància natural del 97,41% . S'han caracteritzat 33 radioisòtops, dels quals els més estables són el 176Lu amb un període de semidesintegració de 3,78 × 10¹⁰ anys i una abundància natural del 2,59%, el 174Lu amb un període de semidesintegració de 3,31 anys. La resta d'isòtops radioactius tenen períodes de semidesintegració menors a 9 dies, i la majoria d'ells menors a una hora. Aquest element presenta també 18 isòmers nuclears, els més estables dels quals són el 177mLu (t½ 160,4 dies), el 174mLu (t½ 142 dies) i el 178mLu (t½ 23,1 minuts).

Els isòtops de luteci varien en massa atòmica de 149, 973 del 150Lu a 183,961 del 184Lu. El mode de desintegració primari abans de l'isòtop estable més abundant, el 175Lu, és la captura electrònica (amb alguna emissió alfa i emissió de positrons), i el mode de desintegració primari després és l'emissió beta. El producte de desintegració abans del 175Lu són isòtops de l'element 70 (iterbi) i després isòtops de l'72 (hafni).

Massa atòmica estàndard: 174.967(1) u

Taula

Notes 
 Es coneixen mostres geològicament excepcionals en les que la composició es troba per sota d'aquests valors. La incertesa de la massa atòmica pot excedir els valors en aquells casos.
 Els valors marcats amb # no estan derivats únicament de dades experimentals, sinó que en part es basen en tendències sistemàtiques. Els espins amb arguments d'assignació febles es troben entre parèntesis.
 Les incerteses es troben en forma concisa entre parèntesis després dels últims dígits corresponents. Els valors d'incertesa indiquen una desviació estàndard, tret de la composició isotòpica i la massa atòmica estàndard de la IUPAC, que utilitzen incerteses expandides.

Referències 
 Masses isotòpiques de l'Ame2003 Atomic Mass Evaluation by G. Audi, A.H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon in Nuclear Physics A729 (2003).
 Composicions isotòpiques i masses atòmiques estàndard de Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report). Pure Appl. Chem. Vol. 75, No. 6, pp. 683-800, (2003) and Atomic Weights Revised (2005) .
 Semivida, espín i dades d'isomers triades d'aquestes fonts:
 Audi, Bersillon, Blachot, Wapstra. The Nubase2003 evaluation of nuclear and decay properties, Nuc. Phys. A 729, pp. 3-128 (2003).
 National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory. Information extracted from the NuDat 2.1 database (retrieved Sept. 2005).
 David R. Lide (ed.), Norman E. Holden in CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85th Edition, online version. CRC Press. Boca Raton, Florida (2005). Section 11, Table of the Isotopes.

Luteci